Vecchia – dipinto di Giorgione
 Stefano Vecchia – calciatore svedese

Pagine correlate 
Anzianità
 Vecchio
 Dalla Vecchia
 Della Vecchia